Calling All Stations — пятнадцатый и последний студийный альбом британской прогрок-группы Genesis, выпущенный 2 сентября 1997 года. Диск стал единственным альбомом группы, записанным группой после ухода из неё в 1996 Фила Коллинза. Ведущие вокальные партии в этой записи исполнил заменивший Коллинза Рэй Уилсон.

Список композиций

Отзывы критиков 

Альбом был воспринят очень плохо большинством критиков. Стив Кноппер в своей рецензии в Chicago Tribune называя альбом «бесформенной кляксой синтезаторных звуков» (a formless blob of synth sounds) и утверждал, что новый вокалист Рэй Уилсон «не имеет уверенности или личностных свойств, не говоря уже о дальновидности, чтобы отвратить извилистые идеи его коллег по группе». AllMusic и Rolling Stone отмечали, что Рэй Уилсон был достойной заменой Коллинзу как вокалист, но альбому в целом не хватает хорошего материала. Оба они отметили странное сочетание арт-рока и поп-музыки на альбоме, заявив, что музыкантам не удалось охватить любой из привлекательных элементов того или иного жанра. Rolling Stone назвал Calling All Stations «арт-рок-альбомом Mike and the Mechanics». В 2014 году Стиви Чик из The Guardian отверг альбом как «необъяснимый».

Участники записи 
 Рэй Уилсон — вокал
 Тони Бэнкс — клавишные, акустическая гитара, бэк-вокал
 Майк Резерфорд — гитара, бас-гитара, бэк-вокал

Приглашённые участники
 Nir Zidkyahu — Барабаны на треках 1-3, 4 (вторая часть), 5, 7, 10, 11; перкуссия на 2
 Nick D'Virgilio — Барабаны на треках 4 (первая часть), 6, 8, 9

Примечания 

Альбомы Genesis
Альбомы прогрессивного рока
Альбомы Atlantic Records
Альбомы Virgin Records
Альбомы со звуком 5.1
Альбомы, выпущенные на SACD